Fico-kormány néven ismert:

 Első Fico-kormány 2006. július 4-től 2010. július 8-ig
 Második Fico-kormány 2012. április 4-től 2016. március 23-ig
 Harmadik Fico-kormány 2016. március 23-tól 2018. március 15-ig.